Парламентарните избори в България 2001 са проведени на 17 юни 2001 г. и чрез тях е избрано XXXIX обикновено народно събрание, което излъчва правителството на Симеон Сакскобургготски.

Сформираната нова политическа формация Национално движение Симеон Втори (НДСВ) печели изборите (в коалиция с две малки партии) – 120 мандата. ОДС остават втори, но със силно намален резултат спрямо предходните избори. Коалиция за България остава трета, а ДПС е четвъртата парламентарна сила. Възходът на НДСВ се дължи на отлива на избиратели от всички предходни партии.

Други данни 
 Избирателната активност достига 67,0%.
 В Народното събрание влизат четири политически партии/коалиции: НДСВ, ДПС, Коалиция за България и ОДС.

Източници

Външни препратки 
 ИЗБОРИ ЗА 39-o НАРОДНО СЪБРАНИЕ – из архива на Народното събрание

2001
Избори през 2001 година
2001 година в България